L'édition 2003 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 14 au .

Faits marquants 
 Guillermo Coria remporte le tournoi en simple en battant Tommy Robredo en finale. Il décroche ainsi son  ATP.
 En double, Tomáš Cibulec et Pavel Vízner s'imposent en finale face à Ievgueni Kafelnikov et Kevin Ullyett. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double, leur .

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2003
Tennis en Allemagne en 2003
Tennis en juillet 2003